Silistria kan henvise til flere emner;

 Silistra – en by belliggende i det nordlige Bulgarien.
 Silistria (Aarhus) – Tidligere vandmølle i Aarhus, som i dag huser fritidaktiviteter.